We Got Love – singolo di Bobby Rydell del 1959
 We Got Love – singolo dei Disco Montego del 2001
 We Got Love – album dei Kelly Family del 2017
 We Got Love – singolo di Jessica Mauboy del 2018
 We Got Love – singolo di Sigala del 2019
 We Got Love – singolo di Teyana Taylor del 2019